The Way Back bezeichnet:

 The Way Back (1914), ein US-amerikanisches Kurzfilm-Drama aus dem Jahr 1914
 The Way Back (1915), einen US-amerikanischen Stummfilm-Krimi des Regisseurs Carlton S. King aus dem Jahr 1915
 The Way Back (2003), einen australischen Film des Regisseurs Samuel MacGeorge aus dem Jahr 2003
 The Way Back (2004), einen US-amerikanischen Kurzfilm des Regisseurs Benjamin P. Moskowitz aus dem Jahr 2004
 The Way Back (2009), einen südkoreanischen Zeichentrick-Kurzfilm des Regisseurs Jisoo Kim aus dem Jahr 2009
 The Way Back – Der lange Weg (The Way Back), ein US-amerikanisches Abenteuerdrama des Regisseurs Peter Weir aus dem Jahr 2010
 The Way Back (Ehab Hegazi), einen ägyptisch-russischen Zeichentrick-Kurzfilm des Regisseurs Ehab Hegazi aus dem Jahr 2010
 The Way Back (2011), eine US-amerikanische Kurzfilm-Musical-Romanze der Regisseurin Amalia Stephenson aus dem Jahr 2011
 den Originaltitel des films Out of Play – Der Weg zurück aus dem Jahr 2020